Урепарапара:

 Урепарапара — остров в островной группе Банкс (архипелаг Новые Гебриды) в Тихом океане. 
 Урепарапара — вулкан на одноимённом острове в группе островов Банкс (Вануату).